Аляскинсько-інуїтська Вікіпедія (аляск.-інуїт. Uiqipitia) — розділ Вікіпедії аляскинсько-інуїтською мовою. Створена у 2002 році. Аляскинсько-інуїтська Вікіпедія станом на  року містить . Загальна кількість сторінок в аляскинсько-інуїтській Вікіпедії — . Глибина (рівень розвитку мовного розділу) аляскинсько-інуїтської Вікіпедії .

Історія 
 Липень 2010 — створена 200-та стаття.

Статистика 
Відвідуваність головної сторінки аляскинсько-інуїтської Вікіпедії за останні три місяці:

Див. також 
 Повний список Вікіпедій

Примітки

Посилання 
 
 Статистика аляскинсько-інуїтської Вікіпедії на stats.wikimedia.org.